Bespin es un planeta ficticio del universo de La Guerra de las Galaxias. Aparece en las películas El Imperio contraataca, (Episodio V de la saga) y Return of the Jedi (Episodio VI).

Geografía y habitantes 
En pleno sector Anoat, sistema Bespin, Pasillo de Ison del Borde Exterior, Bespin era un planeta gaseoso. Pese a todo, compuesto en su mayoría por gas tibanna. Tras la capa de oxígeno de 30 km de diámetro, se extienden otras de tibanna y muchos otros tipos de gases. El núcleo del planeta es una bola de metal sólido. Tiene muchas lunas, entre ellas Drudonna y H'gaard.

Se conocen muy pocos nativos de Bespin. Los más famosos son: las aves rawwks, algas microscópicas que habitan en nubes, los seres-globo llamados beldons, los flotantes velkers, murciélagos, peces voladores…

La cadena se mantiene gracias a las algas. Cuando se asocian se unen en arboledas flotantes que segregan un gas llamado rethen. El gas mantiene flotando a diversos seres. Y el resto viven en ciudades flotantes o en las propias arboledas.

Historia 
Los primeros asentamientos del planeta fueron simples refinerías. Luego llegó la ciudad flotante de Tibannopolis. Posteriormente, Tibannopolis cayó en desgracia.

Pasaron años hasta que en el último siglo de la República Galáctica llegó el Barón Lord Ecclessis Figg a Bespin y descubrió algo mejor que el gas tibanna, un variante mucho más cara y valiosa. El gas tibanna comprimido.
 
Figg fundó la Ciudad Nube, una ciudad flotante con un conjunto de refinerías que era pionera en la extracción de gas. Mientras, se introdujeron jinetes en los voladores seres thrantas, como regalo de Figg a su esposa. Con el tiempo sólo la parte inferior de Ciudad Nube quedó relegada a la congelación de gas y a su almacenamiento. La parte superior se convirtió en una ciudad con pasarelas, vehículos, casinos y hoteles de lujo.

Durante las Guerras Clon, Bespin sirvió en un momento para acoger refugiados, pero la Confederación extendió sus garras hacia Bespin y sus alrededores.

Durante la Guerra Civil Galáctica era Lando Calrissian quien administraba la Ciudad. Tres años después de la batalla de Yavin el Imperio se estableció momentáneamente en su ciudad bajo el mando de Darth Vader para capturar a Luke Skywalker. Lando traicionó a su viejo amigo Han Solo para no tener que soportar una guarnición imperial en el planeta. Al final Lando fue engañado reiteradas veces y decidió dar la orden de evacuación de la Ciudad mientras escapaba con Leia Organa y Chewbacca.

Poco después de la batalla de Endor, Lando y Luke Skywalker reprogramaron al dañado y agresivo Lobot y expulsaron a los imperiales a refinerías cercanas. Lando regaló la Ciudad de las Nubes a los trabajadores ugnaughts, pero continuó siendo Barón.

En época de Thrawn las guarniciones aún existían en las refinerías más remotas y enviaban tibanna al Gran Almirante. Once años después de la batalla de Yavin, Skywalker rescató de las ruinas de Tibannopolis a su segundo Aprendiz.

Pasaron unos meses y la Ciudad Nube se llenó de contrabandistas y espías. El gas tibanna salía a raudales en forma de contrabando. El jedi Kyle Katarn rescató a Lando Calrissian y descubrió que la Ciudad estaba tan alterada por un criminal rodiano, Reelo Baruk. Juntos viajaron allí a detener a los contrabandistas. Katarn pensaba que un acólito oscuro, el Renacido Desann. Desann no estaba allí pero se descubrió una alianza del Remanente Imperial y los contrabandistas, que fueron repelidos por Calrissian, Katarn y las fuerzas de seguridad. Más tarde llegó la Nueva República desde Sulon. Pero todo había cesado ya.

Bespin siguió en manos ugnaughts, esta vez definitivamente. A salvo de los yuuzhan vong años después.

Enlaces externos 
 Página del planeta Bespin en la base de datos oficial (en inglés).

Planetas de Star Wars

sv:Lista över platser i Star Wars#Bespin